Боборы́кин — русская фамилия; женская форма: Боборыкина.''

Известные носители

А 
 
 Боборыкин, Анастасий Лукич (1907—1956) — советский металлург, государственный деятель.

В 
 Боборыкин, Василий Васильевич (1817—1885) — российский военный, мемуарист, знакомый М. Ю. Лермонтова.
 Боборыкин, Виталий Николаевич (1922—2002) — участник Второй мировой войны, командир взвода, первым форсировавший Дунай, Герой Советского Союза.

Д 
 Боборыкин, Дмитрий Лукьянович (1739—не ранее 1815) — попечитель Воспитательного дома в Москве.

И

К, М 
 Боборыкин, Константин Николаевич (1829—1904) — российский государственный деятель, генерал-майор (1866). Губернатор Оренбургской и Орловской губерний.
 Боборыкин, Михаил Фёдорович (ранее 1780—после 1809) — российский военный, подполковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени (1809).

Н 
 Боборыкин, Никита Михайлович — воевода при царе Алексее Михайловиче, управляющий Приказом большого прихода

П, Р, Ф 
 Боборыкин, Пётр Дмитриевич (1836—1921) — русский писатель, журналист.
 Боборыкин, Роман Фёдорович (? — 1682) — воевода, стольник, окольничий царя Фёдора Алексеевича.
 Боборыкин, Фёдор Васильевич (? — 1609) — воевода, полководец, почётный гражданин Кинешмы.



Вымышленные персонажи 
 Боборыкин — персонаж телевизионного художественного детективного фильма «Подпасок с огурцом» (1979) из телевизионного сериала «Следствие ведут знатоки» в исполнении Бориса Тенина.
 Боборыкин Харитон Игнатьевич (Гость) — один из трёх персонажей пьесы Леонида Филатова «Часы с кукушкой».